Lampaul ist Namensbestandteil folgender Gemeinden im französischen Département Finistère:

Lampaul-Guimiliau
Lampaul-Plouarzel
Lampaul-Ploudalmézeau